Поллианна:

 «Поллианна» () — роман Элинор Портер, опубликованный в 1913 году.
 Экранизации. 

 Другие значения:
 Принцип Поллианны — психологический феномен
 Одно из названий рождественской церемонии «Тайный Санта».